Трабия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо.

Население составляет 8865 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 410 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 90019. Телефонный код — 091.

В коммуне особо почитаем животворящий Крест Господень, празднование в последнюю седмицу сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта